

Carriera
Nella stagione 2010-2011 ha raggiunto le 100 partite nella seconda serie svizzera. La stagione seguente fa il suo esordio in massima serie svizzera con la maglia del Servette durante la partita del 17 luglio 2011 contro il Thun (sconfitta in casa per 2-1).

Note

Collegamenti esterni